Fanello – nome comune della Linaria cannabina
 Giovanni Fanello – ex calciatore italiano
 Prospero Fanello – monaco benedettino e poeta italiano

Pagine correlate
Fanelli